Krška vas je lahko:

 Krška vas, občina Brežice
 Krška vas, občina Ivančna Gorica